Die Deutsche Dreiband-Meisterschaft 2016/17 (DDM) war die 82. Ausgabe dieser Turnierserie und fand vom 10. bis 13. November 2016 in Bad Wildungen, Hessen statt.

Modus 
In der Gruppenphase spielten 16 Spieler in vier Gruppen (A–D) im (Round Robin) auf 30 Punkte mit Nachstoß. Die zwei Gruppenbesten ziehen in die Finalrunde (Viertelfinale) ein. Dort wird im KO-Modus auf 40 Punkte gespielt. Bei Gleichstand im Nachstoß erfolgt Penaltyschießen.

Turnierkommentar 
Ronny Lindemann vom BCC Witten 1931 sorgte im Viertelfinale für eine Überraschung in dem er den seit 1954 geltenden Serienrekord bei deutschen Meisterschaften von 15, gehalten von Siegfried Spielmann, um einen Punkt auf 16 verbesserte. Mit 62 Jahren dürfte dies der am längsten geltende Billard-Rekord in Deutschland sein. Lindemann konnte auch weiterhin eine starke Spielleistung zeigen und im Finale den Titelverteidiger Christian Rudolph schlagen und seinen ersten Titel einspielen.

Gruppenphase

Finalrunde 

Anmerkung: Jäschke gewinnt mit 4:1 im Penalty.

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

2016
Karambolageveranstaltung 2016
Billardturnier in Bad Wildungen